Enrique de Mecklemburgo-Schwerin (en alemán, Heinrich von Mecklenburg-Schwerin; Schwerin, 19 de abril de 1876-La Haya, 3 de julio de 1934), más tarde príncipe Enrique de los Países Bajos, fue príncipe consorte como esposo de la reina Guillermina de los Países Bajos. En dicho país, su nombre fue cambiado a Hendrik. Ha sido el consorte sobreviviente más longevo de los Países Bajos.

Biografía 

Fue el hijo más joven de Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin, y de su tercera esposa, la princesa María Carolina de Schwarzburgo-Rudolstadt. Su padre falleció en 1883, cuando el tenía siete años.

De su matrimonio con la reina Guillermina tuvo a su única hija, la futura reina Juliana de los Países Bajos. Guillermina abdicó en su hija el 4 de septiembre de 1948, ya fallecido Enrique Vladimiro.

La pareja se había casado en La Haya, el 7 de febrero de 1901. Un día antes, él fue creado príncipe de los Países Bajos.

Fue miembro del Consejo de Estado del Reino de los Países Bajos.

Títulos y tratamientos 
 19 de abril de 1876-7 de febrero de 1901: Su Alteza el duque Enrique de Mecklemburgo-Schwerin.
 7 de febrero de 1901-3 de julio de 1934: Su Alteza Real el príncipe consorte de los Países Bajos.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz con gema de la Orden de la Corona Wéndica ().
  Soberano gran maestre (y fundador) de la Orden de San Juan de los Países Bajos ( Reino de los Países Bajos).
  Medalla conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Guillermina y Enrique de los Países Bajos (07/01/1901).
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama española) ( Reino de España, 09/03/1924).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada ( República Portuguesa).
  Caballero de la Orden del Águila Blanca ( República de Polonia).
  Caballero de la Orden del Águila Negra ().
  Comandante gran cruz con collar de la  Orden de la Rosa Blanca  República de Finlandia).
  Caballero de la Orden del Elefante (, 12/12/1912).

Ancestros

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Duques no reinantes de Mecklemburgo-Schwerin
Consortes reales de los Países Bajos
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Príncipes de los Países Bajos
Orden de la Torre y de la Espada
Fallecidos por insuficiencia cardíaca
Caballeros grandes cruces de la Orden de Orange-Nassau
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en Schwerin